Allred (Alabama)
 Allred (Nevada)
 Allred (North Carolina)
 Allred (Tennessee)
 Allred (Texas)
 Allred (Utah)